Termenul Stadion poate însemna:

Stadion, un teren sau arenă destinată întrecerilor sportive, sau concertelor, amenajat în jur cu bănci sau scaune pentru a putea fi  asistat de public.
Stadion (unitate de măsură), o unitate de măsură din antichitate
Stadion (stat), un stat din Sfântul Imperiu Roman
O familie nobilă de șvabi din Elveția, descendenții cavalerului Walter von Stadion ridicat la rangul de grof în 1711